Localidades na Alemanha
 Selters (Renânia-Palatinado)
 Selters (Taunus)

Desambiguações de topônimos